Osoby o tym nazwisku:
 Adam Drzewicki – polski szlachcic
 Adam Drzewicki – polski szlachcic, urzędnik i poseł na Sejm
 Jan Drzewicki – rzymskokatolicki duchowny i urzędnik
 Maciej Drzewicki – rzymskokatolicki duchowny i urzędnik
 Krzysztof Drzewicki – polski prawnik